Переяславские статьи — договор, заключённый гетманом Войска Запорожского Юрием Хмельницким и представителями русского правительства во главе князем Алексеем Трубецким в Переяславе, 17 октября 1659 года.

Согласно договору, гарнизоны «ратных людей» расквартировывались, кроме Киева, ещё в Переяславе, Нежине, Брацлаве и Умани (гарнизоны так и не были размещены в Брацлаве и Умани), казакам же не разрешалось воевать, против кого-либо, без согласия царя, Войско Запорожское обязывалось посылать войска по требованию царя туда, куда он сочтёт нужным, запрещались смещение гетмана и любые дипломатические сношения с другими государствами, Киевская митрополия подчинялась Московскому патриарху, и новоизбранному митрополиту запрещалось принимать посвящение от Константинопольского Патриарха, также выдавалась вся семья предшественника Хмельницкого — гетмана Выговского, которому не могли простить измены.

Осенью 1660 года, после поражения в битве под Слободищем, Юрий Хмельницкий вынужден был заключить новый договор с Речью Посполитой — Слободищенский трактат — и разорвать отношения с Москвой, тем самым нарушив прежние договорённости. Это вызвало новый виток гражданской войны в Войске Запорожском, поскольку левобережные казаки не признали трактат и провозгласили гетманом Якима Самко.

См. также 
 Глуховские статьи

Примечания

Ссылки 
 Борьба за освобождение. Казацкие восстания конца 16-го века

1659 год
Договоры по алфавиту
Русско-польская война 1654—1667
Российско-украинские договоры